Karos (plaats), een plaats in Hongarije
Karos (rijtuig), een bepaald type rijtuig
Karos (geslacht), een geslacht van hooiwagens